kdf (KDiskFree) — KDE-утилита для отображения информации о доступных файловых устройствах (жестких дисках, дискетах, CD и т. п.), об их размере, свободном пространстве, типе и точке монтирования.

Позволяет монтировать, от-монтировать устройства и открывать их в файловом менеджере.

Графический аналог консольной команды df.

Запуск утилиты kdf — Alt+F2, kdf

Примечания

Ссылки 
 Руководство KDiskFree на сайте docs.kde.org

Программы для KDE
Утилиты для KDE